Marnay kan syfta på:
 Marnay, Haute-Saône
 Marnay, Saône-et-Loire
 Marnay, Vienne